Australian Open 2013 i damesingle er en del af Australian Open 2013. Det er 87. gang der bliver spillet om damesingletitlen ved Australian Open, og turneringen blev afviklet i to faser. Først spilledes kvalifikationen, hvor 96 spillere spillede om 12 ledige pladser i hovedturneringen. I hovedturneringen fik de tolv kvalifikanter selskab af 108 spillere, der havde sikret sig direkte adgang til hovedturneringen på grundlag af deres verdensranglisteplacering, samt otte spillere, som deltog på et wildcard. Hovedturneringen havde således deltagelse af 128 spillere.

Eneste danske deltager er Caroline Wozniacki.

Spillere

Seedninger

Resultater

Hovedturnering

Første til tredje runde

Første fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Kvalifikation

Kilde / eksterne henvisninger 
 Australian Open – Draws – Women's singles 

Damesingle 2013
2013
WTA Tour 2013